Damernas yngling i segling vid olympiska sommarspelen 2004 avgjordes 21–28 augusti 2004 i Aten.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar
 
 

Segling vid olympiska sommarspelen 2004